

Patronyme 

 Adolphe de Circourt (1801-1879), diplomate et historien français ;
 Anastasie de Circourt (1808-1863), son épouse, salonnière franco-russe ;
 Albert de Circourt (1809-1895), son beau-frère, historien français.

Toponyme 

 Circourt, commune française du département des Vosges (proche de Neufchâteau) ;
 Circourt-sur-Mouzon, commune française du département des Vosges (proche de Dompaire) ;
 Xivry-Circourt, commune française du département de Meurthe-et-Moselle.